

Geografia 
 Herval – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Santa Maria do Herval – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 São José do Herval – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul

Persone 
 Serginho Herval – cantante, batterista e produttore discografico brasiliano